Guerra turco-montenegrina (1852-1853) – guerra tra l'Impero ottomano ed il Principato del Montenegro conclusasi con la vittoria montenegrina 
 Guerra turco-montenegrina (1861-1862) – guerra tra l'Impero ottomano ed il Principato del Montenegro conclusasi con la vittoria ottomana
 Guerra turco-montenegrina (1876-1878) – guerra tra l'Impero ottomano ed il Principato del Montenegro conclusasi con la vittoria montenegrina